Дальнереченский городской округ — муниципальное образование в Приморском крае России, образованное в границах административно-территориальной единицы города краевого подчинения Дальнереченск.

Административный центр — город Дальнереченск.

История 
Статус и границы Дальнереченского городского округа установлены Законом Приморского края от 07.12.2004 № 189-КЗ «О Дальнереченском городском округе».

Решением Думы Дальнереченского городского округа от 26 сентября 2014 года № 75, главой Дальнереченского городского округа избран Павлов Александр Анатольевич.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 1939 года: русские — 56,4 % или 26 075 чел., украинцы — 35,3 % или 16 295
чел.

Населённые пункты 
В состав городского округа и города краевого подчинения входят 5 населённых пунктов

Примечания 

Дальнереченский городской округ